Pojem trigger (v angličtině spínač, spouštěč) se používá ve více významech:

 Trigger – podmínka spouštějící událost v událostmi řízeném programování
 Trigger (databáze) – v databázích, automatizovaná událost vyvolaná definovanou akcí nad tabulkou
 Trigger (studio) – japonské animační studio založené bývalými zaměstnanci Gainaxu
 Trigger (EP) – Extended play hudební skupiny In Flames
 Trigger (film, 2010) – kanadské filmové drama režiséra Bruce McDonalda z roku 2010
 Trigger (film, 2006) – norský rodinný film režiséra Gunnara Vikeneho z roku 2006
 USS Trigger (SS-237) – ponorka
 USS Trigger (SS-564) – ponorka